Nogaré – frazione del comune di Pergine Valsugana, in provincia di Trento;
 Nogaré – località del comune di Belluno.